Saltza steht für:

 Salza (Adelsgeschlecht) (auch Saltza)
 Saltza, historischer Name von Salza, kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Zalec, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Personen:

 Carl Fredrik von Saltza (1858–1905), schwedischer Zeichner und Porträtmaler
 Chris von Saltza (* 1944), US-amerikanische Schwimmerin

Siehe auch:

 Salza